Ки́нгмен () многозначный термин, может означать:

Топоним 
 Кингмен — город, административный центр округа Мохаве, штат Аризона, США.
 Кингмен — тауншип в округе Ренвилл, штат Миннесота, США.
 Кингмен — административно-территориальный округ в штате Канзас, США

Антропоним 
  (род. 1939) — британский математик.

См. также 
 Риф Кингмен